Маттеуччи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Адриан Матеуччи (Ати) — аргентинский арфист и композитор, единственный музыкант, играющий на кельтской электроарфе.
 Маттеуччи, Аличе (род. 1995) — итальянская теннисистка.
 Маттеуччи, Антонио (1802—1866) — итальянский куриальный кардинал, кардинал-мирянин.
 Маттеуччи, Карло (1811—1868) — итальянский физик и государственный деятель.
 Маттеуччи, Пеллегрино (1850—1881) — итальянский путешественник по Африке.
 Маттеуччи, Рафаэль (1862—1909) — итальянский вулканолог.
 Маттеуччи, Хуан (1921—1990) — чилийский и новозеландский дирижёр.